Иксион может означать:
 Иксион — в древнегреческой мифологии — легендарный царь лапифов.
 Иксион — царь Коринфа из династии Алетидов (ветвь Гераклидов).
 (28978) Иксион — объект пояса Койпера.